Canals – gmina w Argentynie, w prowincji Córdoba.
 Canals – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Tarn i Garonna
 Canals – miejscowość i gmina w Hiszpanii w Walencji, w prowincji Walencja, w comarce Costera